Tipsligan 2019 var den 30:e säsongen av Tipsligan och Finlands högsta division i fotboll. Till denna säsongen har ligan gjorts om, lagen spelade en grundserie, de sex sämsta lagen gick till en nedflyttningsserie medan de sex bästa gick till en mästerskapsserie. I mästerskapsserien gick ettan till Champions League-kval och tvåan till Europa League-kval, medan trean, fyran, femman och sexan - samt sjuan från nedflyttningsserien går till playoffspel om kval Europa League. Ligan vanns av Kups som tog sin sjätte mästerskapstitel.

Grundserien

Poängtabell

Resultattabell

Mästerskapsserien

Poängtabell

Resultattabell

Nedflyttningsserien

Poängtabell

Resultattabell

Kvalspel

Europa League

Tipsligan 2020

Anmärkningslista

Källor
 Officiell hemsida

2019 i Finland
Fotbollssäsongen 2019
2019